Кетцалькоатль — оперённый змей, божество ацтеков.
 Кетцалькоатль — вымерший гигантский птерозавр.
 «Кетцалькоатль» — американская управляемая ракета класса «воздух—воздух».
 (1915) Кетцалькоатль — небольшой околоземный астероид из группы Амура, который входит в состав семейства Алинды.